Ashraf Fahmī (arabe : أشرف فهمي), né au Caire en 1936, est un cinéaste égyptien, diplômé de l'Université du Caire en Histoire, puis de l'Université de Californie en Cinéma.

Œuvres 
Les Assassins, 1971.
Nuits et Barreaux, 1972.
L'Inconnu, 1982.
Le Diable prêche, 1982.

Références

Liens externes 
 

Réalisateur égyptien
Naissance en août 1936
Naissance au Caire
Décès en janvier 2001
Décès au Caire
Décès à 64 ans